Grindu se poate referi la:
 Comuna Grindu, Ialomița, o comună în județul Ialomița, Muntenia, România
 Grindu, Ialomița
 Comuna Grindu, Tulcea, o comună în județul Tulcea, Dobrogea, România
 Grindu, Tulcea
 Râu
 Râul Grindu, un curs de apă, afluent al râului Mureș

Vezi și 
 Grind (dezambiguizare)
 Grindea
 Grindeni
 Listă de nume românești - litera G

Toponime românești